Tokarev TT-33 – pistola semiautomatica russa
 Fёdor Vasil'evič Tokarev – inventore e politico sovietico
 Valerij Ivanovič Tokarev – cosmonauta russo
 Tokarev – film d'azione del 2014 diretto da Paco Cabezas